Castex (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Castex (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje